A Produced and Directed By The Upsetter egy  Lee "Scratch" Perry válogatáslemez 1998-ból.

Számok
 I Man Free – King Burnett
 Free Man – The Upsetter
 Zion – The Flames
 Zion (Version) – The Upsetter
 Bike No Licence – Easton Clarke
 Unlicenced Dub – The Upsetter
 Crying Over You – The Heptones
 Crying Dub – The Upsetter
 Financial Crisis – The Silvertones
 Financial Dub – The Upsetter
 False Teachings – Junior Murvin
 Teachers Dub – The Upsetter
 Backbiting – Winston Heywood and the Hombres
 Chastising Dub – The Upsetter
 Houses of Parliament – The Meditations
 Dub of Parliament – The Upsetter
 Guide Line – George Faith
 Dub Line – The Upsetter
 Philistines on the Land – Junior Murvin
 Bingo Kid – The Upsetter

Lee „Scratch” Perry-albumok
1998 nagylemezei
Dubalbumok